Austria:
 Keutschach am See – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Klagenfurt-Land  
 Keutschach – jezioro

Osoby:
 Leonhard von Keutschach – austriacki biskup